Der (alt-)georgische Kalender (nicht zu verwechseln mit dem gregorianischen Kalender) basiert auf einem Zyklus von 532 (28 × 19) Jahren (Koronikon, georg. ); nach diesem Zeitraum wiederholt sich der Ablauf der Tage, Wochen und Monate genau. Im Jahr 781 n. Chr. begann der 13., im Jahr 1313 der 14. Zyklus. Die Koronikon-Datierung findet sich auf Urkunden, Inschriften und Münzen.

Jahre 
Die Jahreszahlen werden mit Buchstaben des georgischen Alphabets (Mrglowani bzw. Chuzuri) geschrieben, eingeleitet durch „ႵႩႱ“ = „Koronikon“. Vor dem Koronikon-Jahr ist oft das Jahr seit Erschaffung der Welt (etwa nach dem byzantinischen Kalender) angegeben. Als Jahresanfang kommen der Ostertermin (Paschalstil) oder der 1. September (byzantinischer Jahresanfang) in Frage.

Beispiel: ႠႣႫႱ ႠႵႠႧ Ⴆ ႠႧႠႱ Ⴠ Ⴎ ႨႡ ႵႩႱ ႲႭႡ = Seit Adam 7 Tausend + 100 + 80 + 12 (7192) Koronikon 300 + 70 + 2 (372) = 1684 n. Chr.

Monate 
Die Monatsnamen lauten (altgeorgisch / volkstümlich):

Siehe auch 
 Liste der Kalendersysteme

Fußnoten

Quellen 
 http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Tamar/frametext.htm (russ.; Basili: Žiznʹ caricy caric Tamar. Tbilissi 1985. Fn. 2, 12.)
 http://www.krotov.info/history/00/posnov/cherepnin76.html (russ.; Lev Čerepnin: Russkaja chronologija. Moskva 1944.)
 http://titus.uni-frankfurt.de/personal/jg/html/jg1986e.htm (dt.; Jost Gippert: Die altgeorgischen Monatsnamen. 1986.)

Gregorianischer und julianischer Kalender
Geschichte Georgiens